Bienvenue à bord! – film del 1990 diretto da Jean-Louis Leconte
 Benvenuto a bordo (Bienvenue à bord) – film del 2011 diretto da Éric Lavaine
 Bienvenue à Bord – album dei Soldat Louis del 1999